Хюго може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Хюго (Колорадо)
 Хюго (Минесота)
 Хюго (Оклахома)

 Други
 Награда Хюго, литературна награда
 „Изобретението на Хюго“ (The Invention of Hugo Cabret), книга на Брайън Селзник
 „Изобретението на Хюго“ (Hugo), филм на Мартин Скорсезе, базиран на книгата